Saltillo puede referirse a:

Lingüística
 La oclusiva glotal que aparece en numerosas lenguas del mundo.
 El saltillo, letra adicional que emplean muchas lenguas para representar a la oclusiva glotal.

Lugares
En México:
 La ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila México.
 El municipio de Saltillo, cuya cabecera es la ciudad homónima.
 Saltillo, localidad del municipio de Mexicali, Baja California. 
 Saltillo, cabecera del municipio de Lafragua, Puebla. 
En los Estados Unidos:
Saltillo (Indiana)
Saltillo (Misisipi)
Saltillo (Tennessee)
Saltillo (Pensilvania)

Ganadería de Toros
Saltillo (ganadería)